Fedeleșoiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fedeleșoiu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Fedeleșoiu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea